Olivia Gadecki – tennista australiana
 Sabina Gadecki – attrice statunitense
 Stanisław Gądecki – arcivescovo cattolico polacco